

Persone 
 F. Orlin Tremaine – editore di fantascienza
 Jeff Tremaine – produttore cinematografico e televisivo
 Morris S. Tremaine – politico e uomo d'affari
 Scott Tremaine – astrofisico

Finzione 
 Lady Tremaine – personaggio del film Cenerentola della Disney
 Prescott Tremaine – personaggio della serie di romanzi "Honorverse" di David Weber
 Tremaine Gidigbi – personaggio della serie Footballers' Wives

Altro 
 Tremaine – un villaggio nel Regno Unito
 3806 Tremaine – un asteroide
 Davis Wright Tremaine – studio legale
 Tremaine – album in studio del 2017 del cantante Trey Songz